«Iglesia de San Martín de Porres» puede referirse a:
 Iglesia de San Martín de Porres, Ambrosio, Venezuela.
 Iglesia de San Martín de Porres, Burgos, España.
 Iglesia de San Martín de Porres, Madrid, España.
 Iglesia de San Martín de Porres, Salem, Montserrat.